Troi ist der Familienname folgender Personen:

 Heidi Troi (* 1972), Südtiroler Autorin und Theaterpädagogin
 Radu Troi (* 1949), rumänischer Fußballspieler

Troi ist der Name folgender fiktiver Personen:

 Commander Deanna Troi, Figur aus Star Trek

TROI steht als Abkürzung für:
 Technischer Regierungsoberinspektor, Amtsbezeichnung für Beamte im gehobenen technischen Dienst in Deutschland.

Siehe auch: Troy, Treu, Droy